L'édition féminine 2020 du tournoi de tennis de Doha se déroule du 23 au , sur dur en extérieur. Il s'agit du  en catégorie Premier 5 de la saison 2020. Aryna Sabalenka remporte le tournoi en simple, Hsieh Su-wei et Barbora Strýcová celui en double.

Faits marquants

Avant le tournoi 
En double, la Française Kristina Mladenovic, fraîchement de retour au sommet, voit sa place de numéro 1 mondiale remise en jeu par la Taïwanaise Hsieh Su-wei (précédente ).

Forfaits 
On note les forfaits de la Canadienne Bianca Andreescu, des Américaines Catherine Bellis et Danielle Collins, de l'Allemande Angelique Kerber, de la Britannique Johanna Konta, de la Roumaine Simona Halep et de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova. Elles sont respectivement remplacées par Jennifer Brady, Polona Hercog, Svetlana Kuznetsova, Carla Suárez Navarro, Ajla Tomljanović,  Misaki Doi et Tímea Babos.

Lauréates 
En simple, la Biélorusse Aryna Sabalenka, tête de série , remporte son septième titre en disposant de la Tchèque Petra Kvitová, tête de série . Il s'agit de son  titre en catégorie Premier 5.

En double, Hsieh Su-wei et Barbora Strýcová, têtes de série , remportent leur huitième titre en collaboration ( en catégorie Premier 5) en s'imposant face à Gabriela Dabrowski et Jeļena Ostapenko, têtes de série . Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha (ATP 2020)
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2020 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2020
Doha
Sport au Qatar en 2020
Tennis en février 2020